Кшна () — река в Польше, левый приток Западного Буга. Протекает в Бяльском повяте Люблинского воеводства.

Длина реки — 120 км. Площадь водосбора 3353 км².

Кшна образуется на юго-западной окраине города Мендзыжец-Подляски слиянием небольших рек Южная Кшна и Северная Кшна, которые до слияния текут параллельно через . Река течёт на северо-восток по Западному Полесью, долина частично заболочена, русло сильно извилистое, частично спрямлено гидрологическими работами. В верховьях соединена с Вепшем каналом .

Крупнейший населённый пункт на реке — город Бяла-Подляска. Помимо Бялы и Мендзыжеца река протекает несколько деревень, крупнейшие из которых Киёвец, Деречанка, Хорбув, Мокраны-Старе, Малова-Гура.

Притоки: Помаранка, Клюкувка (левые); Рудка, Зелява, Чапелька (правые). Крупнейший приток — Зелява.

Впадает в Западный Буг, который в этом месте образует границу с Белоруссией у деревни Напле.

Примечания 

Притоки Западного Буга
Реки Люблинского воеводства